Святой Людовик или Людовик Святой
 Людовик IX Святой — король Франции;
 Святой Людовик Тулузский — священник.